La Grand Champions Cup è un torneo di pallavolo maschile che viene disputato ogni 4 anni, nell'anno seguente le Olimpiadi. Viene disputato da 6 squadre nazionali che si affrontano in un Girone all'italiana con partite di sola andata. Il torneo si svolge sempre in Giappone che, in quanto paese organizzatore, è sempre qualificato. Le altre squadre partecipanti sono le più forti rappresentanti delle varie federazioni continentali nell'anno del torneo in questione, più una wild card.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni